Ticket to Ride bezeichnet:
 Ticket to Ride (Lied), ein Lied der Beatles
 Ticket to Ride World Snowboard Tour, ein Snowboard-Wettbewerb
 das Brettspiel Ticket to Ride, siehe Zug um Zug (Spiel)

Siehe auch:
 Ticket